Estado de Sergipe
 Rio Sergipe - um rio do estado de Sergipe
 Club Sportivo Sergipe - clube de futebol de Aracaju

Desambiguação